John Waters (regisseur), Amerikaans filmregisseur
 John Waters (acteur), Australisch acteur
 John K. Waters, Amerikaans generaal
John S. Waters, Amerikaans filmregisseur, winnaar van een Academy Award for Best Assistant Director in 1933